Котяги — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Котяги — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Котяги — деревня в Красногородском районе Псковской области.